Aksu kan betrekking hebben op:

Rivier:
 Aksu (rivier in Turkije) in Turkije
 Aksu (rivier in Kazachstan) in Kazachstan
 Aksu (rivier in China) in China en Kirgizië

Steden:
 Aksu (Xinjiang) in de regio Sinkiang
 Aksu (stad in Kazachstan)
 Aksu (stad in Turkije)

Overige:
 Aksu (district) in Turkije
 Aksu (Araç), dorp in Turkije